Ixodes eldaricus — вид клещей из семейства иксодовых (Ixodidae).
Впервые описан по самке из Восточной Грузии (Ширакская степь) (Джапаридзе, 1950). Затем был найден в Азербайджане, Армении (Оганджанян, 1959), Туркмении (Кербабаев, 1960; Кочкарева и др., 1967) и Дагестане (Шатас, 1957; Ганиев, 1970).

Описание

Распространение

Россия 
Дагестан (северо-восточные отроги Большого Кавказского хребта, Карабудахкентский район), Крым (Черноморский район, полуостров Тарханкут, Судакский район, Кара-Даг), Северная Осетия (с. Ахты).

Закавказье 
Азербайджан (юго-восточные отроги Малого Кавказского хребта, побережье Мингечаурского водохранилища), Армения (юго-восточные отроги Малого Кавказского хребта, Азизбековский район – село Гер-Гер), Грузия (Ширакская степь, окрестности пос. Эльдар, Вашлованское ущелье).

Средняя Азия 
Казахстан: Заилийский Алатау, Каскеленское ущелье.

Киргизия: хребет Терскей Ала-Тоо, ущелье Чон Кызыл-Суу.

Туркмения: Копетдаг; Ипайкала, долина р. Чандыр (ущелье Тутлы), долина р. Сумбар, Махтумкули (ранее назывался Кара-Кала) и его окрестности, Гёкдепинский этрап (посёлок Гермаб), окрестности Ашхабада (Карадамак), горы Кугитангтау (родник Башбулак), долина Мургаба (окрестности пос. Байрамали).

Таджикистан: Гиссарский хребет, Варзобское ущелье (Кондара), ущелье Гурке, окрестности Душанбе.
Узбекистан: город Термез.

Другие места находок 
Найден в Израиле и Иракe.

Отмечены случаи заноса Ixodes eldaricus птицами в Польшу на полуостров Хель. Клещи были обнаружены на следующих видах птиц: лесная завирушка, зарянка (Nowak-Chmura, 2014).

Экология 
Встречается преимущественно в горных лиственных лесах и кустарниковых зарослях в долинах горных рек. Диапазон распространения от 300 (Ашхабад, Термез) до 1800 м над уровнем моря. (Терскей Алатау и Гиссарский хребет).

Паразит пастбищного типа. Хозяевами всех фаз развития зарегистрированы птицы, преимущественно из экологической группы, собирающей корм на земле. Нимфы и личинки паразитируют также на грызунах и насекомоядных.

Систематика 
По данным Н. А. Филипповой в пределах подрода Ixodes имеет родственные связи с Ixodes redikorzevi Ol., 1927 и Ixodes ricinus (L., 1758) а также с Ixodes gibbosus Nutt., 1916

Литература 
 Ганиев И. М. Иксодоидные клещи (фауна, экология, биология) и эпизоотология пираплазмидозов и анаплазмоза овец и коз Западного Прикаспия. Авто-реф. докт. дисс. — , 1970. — С. 1—35.
 Джапаридзе Н. И. Новые виды клещей сем. Ixodidae из Грузии // Сообщ. АН ГрузССР. — 1950. — № 2 — С. 117—121.
 Джапаридзе Н. И. Иксодовые клещи Грузии. —  : Изд. АН ГрузССР, 1960. — С. 1—295.
 Кербабаев Э. Б. О новых для Туркмении видах клещей сем. Ixodidae // Изд. АН ТуркмССР. — 1960. — № 5 — С. 80. — (Серия биол. наук).
 Кочкарева А. В., Ташлиев А. О., Сухинин А. Н. и Важев А. П. К фауне иксодовых и гамазовых клещей птиц Туркмении // Изв. АН ТуркмССР. — 1967. — № 1 — С. 79—82. — (Серия биол. наук).
 Оганджанян А. М. Некоторые данные по морфологии и экологии клеща Ixodes eldaricus Djap. (Ixodoidea) // Изв. АН АрмССР. — 1959. — Т. 12, № 7. — С. 73—77. — (Серия биол. наук).
 Филиппова Н. А. Ixodes eldaricus и его распространение на юге СССР // Паразитология. — 1974. — Т. VIII, № 6. — С. 504—514.
 Шатас Я. Ф. Клещи Ixodoidea и блохи Дагестана. Научная конференция по природной очаговости и эпидемиологии особо опасных инфекционных заболеваний. Тез. докл. — Саратов, 1957. — С. 432—437.
 Nowak-Chmura M. A biological/medical review of alien tick species (Acari: Ixodida) accidentally transferred to Poland // Ann Parasitol. — 2014. — Vol. 60, Iss.1 — P. 49—59.

Ixodes
Паукообразные Евразии
Животные, описанные в 1950 году